

Persone 
 Aleandro Lotti – calciatore italiano
 Angelo Lotti – politico italiano
 Antonio Lotti – compositore italiano
 Augusto Lotti – calciatore argentino
 Bernardino Lotti – geologo italiano
 Betto Lotti – pittore e incisore italiano
 Carlo Lotti – ingegnere italiano
 Cosimo Lotti – architetto italiano
 Dilvo Lotti – artista, pittore e scultore italiano
 Elio Lotti – cantante italiano
 Eugenio Angelo Lotti – pittore italiano
 Franco Lotti – ex ciclista su strada italiano
 Giacomo Angelo Lotti – avvocato, notaio e politico svizzero
 Giancarlo Lotti, vedi anche Mostro di Firenze
 Giorgio Lotti – fotoreporter italiano
 Helmut Lotti – cantante e compositore belga
 Irene Lotti – calciatrice italiana
 Lorenzo Lotti, detto Lorenzetto – scultore, orafo e architetto italiano
 Luca Lotti – politico italiano
 Marcella Lotti della Santa, nata Marcella Lotti, chiamata anche Marcellina (1831-1901) – soprano italiano
 Marcello Lotti detto Lo Scuro – giocatore italiano di biliardo
 Margherita Lotti, meglio conosciuta come santa Rita da Cascia – monaca agostiniana e santa della Chiesa cattolica 
 Mariella Lotti – attrice italiana
 Massimiliano Lotti – doppiatore italiano
 Massimo Lotti – calciatore italiano
 Maurizio Lotti – politico italiano
 Silvia Lotti – pallavolista italiana

Altro 
 Lotti – personaggio del manga e anime giapponese Tutti in campo con Lotti
 Ospedale Felice Lotti – struttura ospedaliera di Pontedera (PI)
 Palazzo Peruzzi-Lotti – edificio storico di Firenze